Le prénom François-Joseph combine les deux prénoms François et Joseph.

  

Voir aussi l'article François-Joseph (prénom).

Voir aussi la